Molnár Miklós (1877–?) római katolikus egyházi író
 Molnár Miklós (1877-1946) munkásmozgalmi aktivista, politikus.
 Molnár Miklós (1918–2003) történész, politológus, az MTA tagja
 Molnár Miklós (1922–1959) gazdasági szakíró
 Molnár Miklós (1930–1981) operaénekes (basszus)
 Molnár Miklós (1936) színművész
 Molnár Miklós (1938–2016) Balázs Béla-díjas operatőr
 Molnár Miklós (1944) matematika-fizika szakos tanár, a Szegedi Tudományegyetem docense
 Molnár Miklós (1946)  Kassák Lajos-, József Attila- és Táncsics Mihály-díjas író, költő, műfordító, 
 Molnár Miklós (1964–2016) jogtudós, közigazgatás-tudós
 Molnár Miklós (1970) magyar származású dán válogatott labdarúgó
 Molnár Miklós (1984) magyar színész, szinkronszínész

Jegyzetek